Brunhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Jean de Brunhoff (1899–1937), französischer Kinderbuchautor
 Kurt Brunhoff (1900–1986), deutscher Diplomat in der Zeit des Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik
 Laurent de Brunhoff (* 1925), Kinderbuchautor und Illustrator
 Suzanne de Brunhoff (1929–2015), französische Soziologin und Ökonomin

Siehe auch:
 Brunnhof